Bel Ami pode se referir a:

Bel Ami, o romance de Guy de Maupassant
Bel-Ami (telenovela), uma telenovela inspirada no livro
Bel Ami (filme), uma adaptação cinematográfica do livro
Bel Ami (produtora), uma produtora erótica gay

Desambiguação